Модельний ряд автомобілів «КрАЗ» — список всіх серійних моделей та прототипів автомобілів КрАЗ.

Серійні або малосерійні моделі

Дивись також 

 Модельний ряд автомобілів «ЛуАЗ» і «ЛуМЗ»
 Модельний ряд автомобілів «ЗАЗ»

Джерела 
 Історія компанії КрАЗ

Автомобілі України
Автомобілі КрАЗ